Malo Selo est un toponyme qui peut désigner :
Malo Selo, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Glamoč, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Malo Selo, une localité de Croatie située dans la municipalité de Delnice, comitat de Primorje-Gorski Kotar.